Diploporella är ett släkte av mossdjur. 

Diploporella ingår i familjen Thalamoporellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Diploporella